Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1909 – 12. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 2, a 3 maja 1909 w Malmö
 Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów 1909 – 13. edycja mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 1, a 2 sierpnia 1909 w Dreźnie